Эрнст Ге́нрихович Шахт (1904—1942) — советский лётчик бомбардировочной авиации и военачальник, Герой Советского Союза (31.12.1936). Генерал-майор авиации (4.06.1940).

Биография 

Родился 14 апреля 1904 года в городе Базель (Швейцария). Немец. В 1918—1921 годах работал подручным маляра, учеником электромонтёра на заводе.

С 1918 года занимался политической деятельностью, был членом Коммунистического союза молодёжи (КСМ) Швейцарии. В июле-ноябре 1921 — технический секретарь Центрального комитета КСМ Швейцарии, с ноября 1921 года — представитель ЦК КСМ Швейцарии при Берлинском бюро Коммунистического Интернационала молодёжи (КИМ). Из-за политических преследований в апреле 1922 года эмигрировал в СССР.

В 1922—1923 годах работал электромонтёром в Международном рабочем комитете помощи голодающим в Москве.

В армии с мая 1923 года. В 1924 году окончил Борисоглебскую военную авиационную школу лётчиков, в 1925 году — Высшую школу воздушной стрельбы и бомбометания (город Серпухов). Служил в строевых частях ВВС (в Московском военном округе).

С декабря 1926 года по декабрь 1931 года участвовал в ликвидации басмачества в должностях командира звена 35-го авиаотряда и 37-й авиаэскадрильи (Среднеазиатский военный округ). В 1929 году за мужество и героизм, проявленные в этих боевых вылетах, был награждён орденом Красного Знамени.

В 1931 году окончил Курсы усовершенствования начальствующего состава при Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. С декабря 1931 года — командир Эскадрильи особого назначения, которая базировалась на Центральном аэродроме в Москве и занималась перевозкой высшего командного состава Красной Армии. В мае 1936 года за высокие показатели в лётной подготовке был награждён орденом Ленина.

Участник боевых действий в Испании с сентября 1936 года по февраль 1937 года. Вначале занимался обучением испанских лётчиков на аэродроме Алькала-де-Энарес, а с октября 1936 года командовал 1-й бомбардировочной авиаэскадрильей. 28 октября 1936 года эскадрилья под его командованием совершила первый боевой вылет авиации на бомбардировку фашистских позиций. Всего совершил в Испании несколько десятков боевых вылетов на бомбардировщике СБ.

Указом ВЦИК СССР от 31 декабря 1936 года майору Шахту Эрнсту Генриховичу за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. После учреждения знака особого отличия ему была вручена медаль «Золотая Звезда» № 15.

С июня 1937 года — начальник Липецкой высшей лётно-тактической школы (в 1938 году переформирована в Липецкие высшие авиационные курсы усовершенствования).

С августа 1939 года — начальник Рязанских высших курсов усовершенствования ВВС. В 1940 году окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба. В апреле 1940 года назначен командиром 167-го резервного авиационного полка (город Рязань), в котором отрабатывалась методика «слепых» полётов. С ноября 1940 года — заместитель командующего ВВС Орловского военного округа по высшим учебным заведениям.

30 мая 1941 года арестован «как германский шпион и участник антисоветского военного заговора, передававший немцам шпионские сведения о советском самолётостроении». 13 февраля 1942 года постановлением Особого совещания НКВД СССР был приговорён к высшей мере наказания и 23 февраля 1942 года расстрелян.

Посмертно реабилитирован в 1955 году. Место захоронения неизвестно. На Введенском кладбище в Москве установлен кенотаф.

Награды 
 Герой Советского Союза (31.12.1936)
 2 ордена Ленина (25.05.1936, 31.12.1936)
 орден Красного Знамени (1929)
 медаль «XX лет РККА» (1938)

Примечания

Литература 
 
 Т. Бортаковский, Расстрелянные Герои Советского Союза. — М. Вече, 2012 г. — ISBN 978-5-9533-6190-3

Ссылки 
 

Расстрелянные в СССР
Советские военные специалисты в Испании
Лётчики СССР
Репрессированные в СССР
Военачальники, репрессированные в СССР
Генерал-майоры (СССР)
Генерал-майоры авиации (СССР)
Восстановленные в звании Героя Советского Союза
Посмертно реабилитированные в СССР
Коммунисты Швейцарии
Иммигрировавшие в СССР из Швейцарии
Казнённые в 1942 году